Le mot carpophore est transcrit du grec  (« fructifère »).
 En mycologie, le carpophore (aujourd'hui on parle plutôt de sporophore) est l'organe reproducteur des champignons supérieurs. Ce mot est donc un terme scientifique désuet équivalant au terme vernaculaire de « champignon » dans la langue courante.
 Carpophore (Carpoforo, mort vers 305) est un martyr chrétien, l'un des Quatre Saints couronnés d'Albano.